Paços pode ser:

 Paços - freguesia no concelho de Melgaço;
 Paços - freguesia no concelho de Sabrosa;
 Paços - freguesia no concelho de Fafe;
 Paços da Serra - freguesia no concelho de Gouveia;
 Paços de Brandão - freguesia no concelho de Santa Maria da Feira;
 Paços de Ferreira - cidade sede de concelho no distrito do Porto;
 Paços de Ferreira - freguesia no concelho do mesmo nome;
 Paços de Gaiolo - freguesia no concelho de Marco de Canaveses;
 Paços de Vilharigues - freguesia no concelho de Vouzela.

Ver também 
 Paço
 Pacos

Pacos